Окница има више значења:

 Окница
 Окница (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Окница (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Окница (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Окница (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији